Ashley – imię
 Ashley – dawne brytyjskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne
Miejscowości w Australii:
 Ashley – miasto w stanie Nowa Południowa Walia
Miejscowości w Nowej Zelandii:
 Ashley – miasto w regionie Canterbury
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Ashley – wieś w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Ashley – wieś w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Ashley – osada w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Ashley – wieś w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Ashley – osada w Anglii, w hrabstwie Kent
 Ashley – wieś w Anglii, w hrabstwie Hampshire, w dystrykcie New Forest
 Ashley – wieś w Anglii, w hrabstwie Northamptonshire
 Ashley – wieś w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Ashley – wieś w Anglii, w hrabstwie Hampshire, w dystrykcie Test Valley
 Ashley – wieś w Anglii, w hrabstwie Wiltshire
Miejscowości w USA:
 Ashley – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Washington
 Ashley – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie DeKalb
 Ashley – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Gratiot
 Ashley – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie Pike
 Ashley – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McIntosh
 Ashley – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Delaware
 Ashley – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne
Gminy w USA:
 Ashley (ang. Ashley Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Independence
 Ashley (ang. Ashley Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Washington
 Ashley (ang. Ashley Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stearns
 Ashley (ang. Ashley Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Pike
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ashley (ang. Ashley County) – w stanie Arkansas

Osoby o nazwisku Ashley
 Ian Ashley (ur. 1947) – kierowca Formuły 1
 Maurice Ashley (ur. 1966) – amerykański szachista
 Teryn Ashley